Qaravol Tappeh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Qarāvol Tappeh (ort), Golestan, 
 Qarāvol Tappeh (kulle), Nordkhorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar